August Klages ist der Name folgender Personen:

* August Klages (Chemiker) (Wilhelm August Hermann Klages; 1871–1957), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 August Klages (Politiker) (1883–1968), deutscher Politiker (SPD), MdL Braunschweig